Четыре пера — британский роман А. Э. В. Мейсона и его экранизации.

 Четыре пера (роман)
 Четыре пера (фильм, 1939)
 Четыре пера (фильм, 2002)